

Cinema e televisione 
 Platinum – serie televisiva statunitense
 Platinum – film del 1997 diretto da Bruce McDonald

Musica 
 Platinum – album di Mike Oldfield del 1979
 Platinum – album dei Casiopea del 1987
 Platinum – singolo di Maaya Sakamoto del 1999
 Platinum – album di Miranda Lambert del 2014
 Platinum – box set di Elvis Presley

Videogiochi 
 Platinum – Termine con cui si indicano i videogiochi (appartenenti a console Sony) che hanno venduto più di un determinato numero di copie nelle regioni PAL

Altro 
 Platinum – città dell'Alaska (Stati Uniti d'America)
 Platinum – tema di interfaccia utente usato in Mac OS 8 e Mac OS 9
 PlatinumGames – società giapponese di sviluppo di videogiochi